Le  cobalt-gris  décrit par Louis Jean-Marie Daubenton, est un synonyme désuet, qui peut désigner deux espèces minérales : 
la cobaltite ou 
la smaltite.

Notes et références 
 

Sulfure (minéral)
Composé du cobalt